Hacklsberg ist der Ortsname von

 Hacklsberg (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hacklsberg (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Hacklberg
 Hackelsberg